Hamowanie rekuperacyjne (także hamowanie odzyskowe)
 Hamowanie aerodynamiczne
 Hamowanie proaktywne
 Hamowanie retroaktywne
 Hamowanie (fizjologia)